Кленовый () — посёлок городского типа, относится к Ровеньковскому городскому совету Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

География 
Посёлок находится у истока реки под названием Медвежья (приток Большой Каменки, бассейн Северского Донца). Соседние населённые пункты: посёлок Дзержинский на юге, город Ровеньки на юго-западе, посёлки Новоукраинка на западе, Великокаменка и сёла Коробкино, Вербовка, Мечетка на северо-западе, Николаевка и Нагорное на севере, Медвежанка (ниже по течению Медвежей) на северо-востоке, посёлки Покровка, Павловка и Володарск на востоке, Калиновка и Новодарьевка на юго-востоке.

Население 
В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2103 человека.

Местный совет 
94783, Луганская обл., Ровеньковский городской совет, пгт. Кленовый, Театральная, 14

Примечания

Ссылки 
 Кленовый на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ровеньковского городского совета
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании